Андрей Викторович Панков (; ) — украинский политик. Глава Краматорской Районной Государственной Администрации (назначен 5 марта 2021 года), Краматорский городской голова (2015—2020). Депутат Краматорского городского совета (2010—2015). Являлся членом Партии регионов.

Биография 
Родился  в городе . Сын Панкова Виктора Андреевича (12.09.1941), миллионера, председателя наблюдательного совета Новокраматорского машиностроительного завода (г. Краматорск) с 2007 по 2019 г. г.

С 1991 по 1997 годы учился в Донбасской государственной машиностроительной академии по специальности «Экономика предприятий» и получил квалификацию инженер-экономист.

С 2000 по 2002 годы учился в Международном научно-техническом университете г. Киев и защитил степень магистра международной экономики.

В 2011 году прошел обучение по курсу «Предотвращение и противодействие коррупции. Этические основы государственной службы» в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины г. Киев.

1997—2001 годы — Краматорский филиал КБ «Приватбанк», экономист отдела активно-пассивных операций, начальник отдела неторговых операций, начальник управления.

2001—2005 годы — КБ «Первый украинский международный банк», заместитель начальника отдела Донецкого филиала, начальник Краматорского отделения.

2005—2010 годы — КБ «Брокбизнесбанк» — заместитель директора Горловского филиала, директор Краматорского филиала.

В 2010 году был избран депутатом городского совета от Партии регионов.

С ноября 2010 года до ноября 2015 года заместитель городского головы. Краматорска, IV категория 7 ранг должностного лица местного самоуправления.

С 19.11.2015 г. — городской голова Краматорска.

На выборах 2020 года уступил кресло градоначальника Краматорска Александру Гончаренко.

5 марта 2021 года Указом Президента Украина Владимира Зеленского назначен руководителем Краматорской Районной Государственной Администрации.

Примечания

Ссылки 
 krm.gov.ua

Главы Краматорска
Депутаты Краматорского городского совета
Приватбанк